Altemps steht für:

 Altemps (Adelsgeschlecht), ein italienisches Adelsgeschlecht, abstammend von Markus Sittikus von Hohenems (Salzburg) und damit eine Nebenlinie der Herren von Ems
 Duca di Altemps, nach Erlöschen der Atemps, ging der Titel an die Boncompagni-Ludovisi

Altemps ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Sittico Altemps, der italienische Name von Markus Sittikus von Hohenems (Kardinal) (1533–1595), Bischof von Konstanz und Kardinal
 Graf Hannibal von Altemps (Jacob Hannibal von Hohenems), päpstlicher Gonfaloniere um 1565

Siehe auch:
 Palazzo Altemps